Le tournoi de tennis de Memphis est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1988, classée en catégorie Tier V, se dispute à Oklahoma City du 22 au .

Lori McNeil remporte le simple dames. En finale, elle bat Brenda Schultz, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jana Novotná et Catherine Suire.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Memphis
 Saison 1988 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1988
Memphis
Compétition de tennis à Oklahoma City
Tennis aux États-Unis en 1988
Tennis en février 1988